Hellberg ist der Name folgender geographischen Objekte:

Ortschaften:
 Hellberg (Goldberg), Weiler der Stadt Goldberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hellberg (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hellberg (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Berge und Erhebungen:

 Hellberg (Vogelsberg) (502,4 m), im Vogelsberg bei Hauswurz (Neuhof), Landkreis Fulda, Hessen
 Hellberg (Rheinland-Pfalz) (365,4 m), bei Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hellberg (Heiligenkirchen) (346,8 m), im Teutoburger Wald, bei Detmold-Heiligenkirchen/Schling
 Hellberg (Eggegebirge) (343,1 m), im Eggegebirge, bei Scherfede, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hellberg (Untereichsfeld) (252,6 m), im Eichsfeld, bei Rollshausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hellberg (Halle) (230,3 m), im Teutoburger Wald, bei Halle (Westf.), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Hellberg (Roggendorf) (ca. 93,3 m), bei Roggendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Hellberg (Rosenhagen) (ca. 92,2 m), bei Rosenhagen (Gottesgabe), Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Hellberg (Sarnow) (54,0 m), bei Sarnow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Hellberg, Erhebung im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Hellberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Hellberg (1920–1977), schwedischer Diskuswerfer
 Bastian Hellberg (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Björn Hellberg (* 1944), schwedischer Schriftsteller
 Dagmar Hellberg (* 1957), deutsche Musicaldarstellerin, Schauspielerin und Sängerin
 Franz Hellberg (1894–1970), deutscher Industriemanager
 Heinz Hellberg (* 1944), österreichischer Schauspieler, Sänger und Theaterintendant
 Jonathan Hellberg, schwedischer Musiker
 Magnus Hellberg (* 1991), schwedischer Eishockeytorwart
 Martin Hellberg (eigentlich Martin Heinrich; 1905–1999), deutscher Regisseur, Schauspieler und Autor
 Mattias Hellberg (* 1973), schwedischer Rockmusiker
 Raul Hellberg (1900–1985), finnischer Radrennfahrer
 Ruth Hellberg (1906–2001), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Thomas Hellberg, Pseudonym von Hans K. Kaiser (Hans Kurt Kaiser; 1911–1985), deutscher Schriftsteller 
 Thomas Hellberg (1941–2023), schwedischer Schauspieler

Siehe auch:
 Helberg (Begriffsklärung)
 Hellberge
 Hellburg